est un mot anglais signifiant « ensemble ». Il peut faire référence à :

Littérature 

 , livre pour enfants écrit par Dimitrea Tokunbo et illustré par Jennifer Gwynne Oliver publié en 2005.

Série télévisée 

 , série télévisée singapourienne diffusée du  au  sur MediaCorp Channel 8.

Cinéma 

 , titre anglais de Amo non amo, film italien d'Armenia Balducci sorti en 1979 ;
 , drame britannique de Lorenza Mazzetti sorti en 1956 ;
 , film américain de Sean S. Cunningham sorti en  ;
 , film de  sorti le  ;
 , titre anglais de L'Enfant au violon (), drame chinois de Chen Kaige sorti le  ;
 , court métrage britannique d'Eicke Bettinga sorti en .

Musique

Groupe 

 Together, duo français de house ;
 , groupe britannique d'electronica.

Chanson 

 , chanson de Juanes présente sur l'album  sorti le , bande son de McFarland, USA ;
 , chanson de Stephen Sondheim pour la comédie musicale Gypsy ;
 , chanson populaire écrite par Buddy DeSylva et Lew Brown, sur la musique de Ray Henderson sortie en 1928 ;
 , chanson d'Avril Lavigne présente sur l'album Under My Skin sorti le  ;
 , chanson de Bob Sinclar et de Steve Edwards présente sur l'album Soundz of Freedom sorti le  ;
 , chanson de Boyzone présente sur l'album Said and Done sorti le  ;
 , chanson de Demi Lovato feat. Jason Derulo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Diana Ross présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Harry Nilsson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Krystal Meyers présente sur l'album Dying for a Heart sorti le  ;
 , chanson de Masta Ace présente sur l'album Take a Look Around sorti le  ;
 Together, chanson des Pet Shop Boys présente sur l'album Ultimate Pet Shop Boys sorti le  ;
 , chanson des Raconteurs présente sur l'album Broken Boy Soldiers sorti le  ;
 , chanson de Skindred présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The xx présente sur l'album Gatsby le magnifique sorti le , bande son du film Gatsby le Magnifique ;
 , chanson de Together sorti en  ;
 , chanson de TVXQ présente sur l'album  sorti le  ;
 Together, chanson de Ryan O'Shaughnessy, sortie le .

Album 

 Together!, album d' et  sorti en 1961 ;
 Together : album de Jerry Lee Lewis sorti en 1969 ;
 Together! -Tanpopo, Petit, Mini, Yūko-, album compilation du Hello! Project sorti le  ;
 , album d'Anne Murray sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Country Joe and the Fish sorti en  ;
 , album de Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich sorti en 1969 ;
 , album d'Edgar Winter sorti en  ;
 , album d' et  sorti en 1977 ;
 , album de Ferry Corsten sorti le  ;
 , album de Golden Earring sorti en  ;
 , album du groupe Jane sorti en 1972 ;
 , album de Jesse Colin Young sorti le  ;
 , album de John Farnham sorti en  ;
 , album de Johnny Winter sorti en  ;
 , compilation de la chanteuse Jolin Tsai sortie le  ;
 , album de Jonathan et Charlotte sorti le  ;
 , album de Lulu sorti le  ;
 , album de Marvin Gaye et  sorti le  ;
 , album de McCoy Tyner sorti en 1979 ;
 , album des New Pornographers sorti le  ;
 , album des New Seekers sorti en  ;
 , album des  sorti le  ;
 , album de Reef sorti le  ;
 , album de S Club 8 sorti le  ;
 , album de Sister Sledge sorti le  ;
 , album des Supremes et Temptations sorti le

Voir aussi